

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Święcice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Słaboszów 
 Święcice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Ożarów Mazowiecki

Zobacz też 
 Nowe Święcice, Stare Święcice